Pauli Aapeli Janhonen – tiratore a segno finlandese
 Simo Puupponen, noto come Aapeli – scrittore e giornalista finlandese